Ю́рий Ива́нович Моисе́ев () — советский хоккеист и хоккейный тренер.

Биография 
Воспитанник пензенского хоккея. Первый игрок хоккейной сборной СССР и олимпийский чемпион по хоккею из Пензы.

Заслуженный мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер СССР (1982), нападающий.

С 1957 по 1960 год выступал за пензенский «Труд». С 1960 по 1962 — за новокузнецкий «Металлург». В 1962 году стал игроком основного состава московского ЦСКА.

Чемпион СССР 1963—1966, 1968, 1970—1972, второй призёр 1967, 1969 годов в составе ЦСКА. В чемпионатах СССР провёл 400 матчей, забил около 200 голов. Обладатель Кубка СССР 1966—1969 года.

Чемпион мира и Европы 1968 года. Чемпион Зимних Олимпийских игр 1968 года. На чемпионатах мира и Зимних Олимпийских играх провёл 7 матчей, забил 2 гола.

Член КПСС с 1968 года. По окончании карьеры игрока стал тренером.

В 1972—1974 гг. — тренер СДЮШОР ЦСКА (Москва).

В 1974—1976 гг. — старший тренер СКА (Куйбышев).

В 1976—1984 гг. — тренер ЦСКА (Москва). Чемпион СССР — 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1981, 1982, 1983, 1984.

В 1984 году начал самостоятельную тренерскую карьеру — в московском «Динамо». За время работы в этом клубе четырежды приводил свою команду на пьедестал: трижды на вторую ступень, один раз — на третью. Из «Динамо» ушёл в 1989 году.

В 1989—1990 гг. — тренер-консультант «Эдмонтон Ойлерз» (Канада).

В 1990—1992 гг. — главный тренер «Аргуса» (Москва).

В 1992—1994 гг. — главный тренер молодежной сборной России. Бронзовый призёр молодежного чемпионата мира 1994 года.

В 1993—1995 годах — главный тренер ЦСК ВВС Самара.

В 1995—1999 и 2001—2003 годах — главный тренер казанского «Ак Барса». В 1998 году завоевал звание чемпиона России.

Скончался на 66-м году жизни после тяжелой болезни 24 сентября 2005 года в своей квартире на улице академика Королева в Москве от сердечного приступа.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
Награждён орденом «Знак Почета» (1979) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996).

Память 

2 сентября 2006 года в Пензе около спортивного комплекса «Рубин» был открыт памятник Юрию Моисееву (скульптор — Александр Хачатурян, архитектор — Дмитрий Димаков).

Литература

Примечания 

Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Заслуженные тренеры СССР
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Тренеры ХК «Ак Барс»
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены КПСС